VDR se može odnositi na:

 Receptor vitamina D
 Video Disk Recorder, ili Linux VDR, softvar za snimanje digitalnih video podataka